Hárskút kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Hárskút (Veszprémi) : gemeente in Hongarije nabij Veszprémi,
 Hárskút : Hongaarse benaming voor de Slowaakse gemeente Lipovník (okres Rožňava).